raaf (vogel), een grote, kraaiachtige vogel.
 raaf (wapendier), een wapendier in de heraldiek.
 (in Suriname) Ara (geslacht), een vogel uit de papegaaien met een lange staart.
 Raaf (sterrenbeeld), een sterrenbeeld.
 RAAF: Royal Australian Air Force, de Australische luchtmacht.
 Raaf (2015), een Nederlandse korte film uit 2015